Уильям Вольфрам ():
 Вольфрам, Уильям (род. 1936) — американский художник и искусствовед.
 Вольфрам, Уильям (род. 1955) — американский пианист.